Білий велетень (також білий гігант) — сучасний урожайний сорт помідорів.

Рослини високі, понад 120 см заввишки. Маса плодів сягає до 300 г, за формою вони плоско-округлі оригінального кремово-білого кольору, солодкі. Один з найкращих сортів для салату та видавлювання соків. М'якоть щільна.

Строк достигання — середній.

Дієтичний, можна споживати вагітним та людям, який категорично протипоказані помідори через алергію (оскільки її викликають саме червоні пігменти).

Рослини бажано підв'язувати. Сорт вдалий для дачних ділянок і паїв: плоди здаються недозрілими, а тому не зацікавлять злодіїв.

У перезрілому вигляді нагадують колір білої черешні, тільки світліший і ніжніший.

Примітки 

Сорти помідора